Ukraines U/21-fodboldlandshold består af ukrainske fodboldspillere, som er under 21 år og administreres af det ukrainske fodboldforbund. Holdet har to gange kvalificeret sig til EM for U21 landshold, nemlig i EM 2006 og EM 2011. Holdet bedste resultat var ved slutrunden i 2006, hvor de endte på 2. pladsen, efter at have tabt finalen til Holland med 3-0.

EM 2011 
Holdet kvalificerede sig til EM 2011 i Danmark efter at have elimineret Holland i den afgørende playoffrunde med samlet 2-1. I kvalifikationspuljen endte de foran blandt andet Frankrig

I gruppespillet mødte Ukraine Spanien, Tjekkiet og England. Holdet fik kun ét point i gruppespillet, hvor måtte derfor rejse hjem uden at gå videre fra det indledende gruppespil. 

Under turneringen havde holdet base i Vildbjerg, og de benyttede Vildbjerg SFs anlæg som træningsbaner.

Trup i 2011 
Til EM 2011 i Danmark er udtaget følgende trup.

Referencer 

U/21-fodboldlandshold
U/21-fodboldlandshold i Europa